Dan Maskell (1908-1992), commentateur sportif et joueur de tennis britannique ;
  (1968-), footballeur britannique ;
 Neil Maskell (1976-), acteur britannique ;
 Rachael Maskell (1972-), femme politique britannique ;
 Virginia Maskell (1936-1968), actrice britannique ;
 William Miles Maskell (1839-1898), entomologiste et phycologue néo-zélandais d’origine britannique.